Onderdistrict in Indonesië
 Kalibawang (onderdistrict van Kulon Progo), een onderdistrict van het regentschap Kulon Progo in de provincie Yogyakarta
 Kalibawang (onderdistrict van Wonosobo), een onderdistrict van het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java